Wojna gocko-rzymska (367-369)
 Wojna gocko-rzymska (377-382)

Zobacz też:
 Wojna ostrogocko-wschodniorzymska (535-554)